Елса има више значења:

 Елса (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Елса (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику